protesty w Korei Północnej – protesty z lat 2009–2010 przeciwko pogorszeniu warunków życiowych po denominacji wona
 protesty w Korei Północnej – protesty z 2011 roku przeciwko brakom żywności i prądu